Laura Sánchez Soto – (1985 – vivente) tuffatrice messicana
Laura Sánchez López – (1981 – vivente) modella messicana
Laura Sánchez García – (1979 – vivente) pattinatrice spagnola
Laura Sánchez – (1958 – vivente) attrice uruguaiana
Laura Sánchez Rodríguez – (1972 – vivente) nuotatrice messicana